Laban 5 er navnet på Labans femte og sidste danske album, som udkom i 1987.

Spor 

Album fra 1987
Laban-album